Petite Hollande peut désigner :

 Petite Hollande, une pièce de Sacha Guitry créée en 1908
 La Petite-Hollande, un quartier de Montbéliard
 Place de la Petite-Hollande, une place de Nantes